Abaya peut désigner : 
 Abaya, un vêtement lié à l'Islam ; 
 Abaya, un lac, en Éthiopie ; 
 Abaya Lacus, un lac d'hydrocarbures de Titan, un des satellites de Saturne.

 Abaya, un woreda de la région Oromia.